Beauvilliers ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Beauvilliers (Eure-et-Loir) im Département Eure-et-Loir
 Beauvilliers (Yonne) im Département Yonne
 Beauvilliers (Loir-et-Cher), ehemalige Gemeinde im Département Loir-et-Cher

Beauvilliers ist der Familienname folgender Personen:
 François Honorat de Beauvilliers (1607–1687), Duc de Saint-Aignan, französischer Adliger und Militär, zudem Mitglied der Académie française
 Paul de Beauvilliers (1648–1714), 2. Duc de Saint-Aignan, französischer Adliger und Staatsmann,
 Paul-Hippolyte de Beauvilliers, duc de Saint-Aignan (1684–1776), französischer Hochadeliger, Offizier und Diplomat